Stoicescu ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alessandra Stoicescu (* 1976), rumänische Fernsehmoderatorin 
 Constantin C. Stoicescu (1881–1944), rumänischer Jurist und Justizminister 
 Constantin I. Stoicescu (1852–1911), rumänischer Jurist und Außenminister 
 Nicolae Stoicescu (1924–1999), rumänischer Historiker und Autor